El nombre de Iglesia de San Claudio es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado San Claudio.
 Es traducido en otros idiomas, como Claudekirche, o Klauskirche (en alemán), Églesie Saint Claude (en francés), Church of Saint Claude (en inglés), Chiesa di San Claudio (en italiano), Sint-Claudiuskerk (en neerlandés), Igreja de São Claudio (en portugués).

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la localidad de Herías (Lena), Asturias;
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la ciudad de León;
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la localidad de Ribeiro (Leiro), Orense;
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la localidad de Santianes , Asturias;
 Iglesia de San Claudio, iglesia católica en la localidad de Valderas, León;
 Iglesia de San Claudio de Olivares, iglesia católica en la ciudad de Zamora;

en Italia 
 Iglesia de San Claudio (Chiesa di San Claudio dei Borgognoni), iglesia católica en la ciudad de  Roma.